Priesemann ist der Name folgender Personen:

 Gerhard Priesemann (1925–2011), deutscher Pädagoge und Dichter
 Hans-Hermann Priesemann, deutscher Architekt
 Viola Priesemann (* 1982), deutsche Physikerin